Hidaka steht für:

 eine Stadt in der Präfektur Saitama: Hidaka (Saitama)
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Hyōgo: Hidaka (Hyōgo) (eingemeindet nach Toyooka)
 eine ehemalige Provinz in Japan auf Hokkaidō: Provinz Hidaka
 eine Unterpräfektur auf dem Boden der Provinz: Unterpräfektur Hidaka
 einen Landkreis in dieser Unterpräfektur: Hidaka-gun (Hokkaidō)
 eine Stadt in dieser Unterpräfektur: Hidaka (Hokkaidō)
 ein Gebirgszug über große Teile dieser Unterpräfektur: Hidaka-Gebirge

Personen:
 Alexandre Gbevegnon Hidaka (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Keita Hidaka (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Masaru Hidaka (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Noritaka Hidaka (* 1947), japanischer Fußballspieler
 Noriko Hidaka (* 1962), japanische Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin
 Hidaka Sōnojō (1848–1932), japanischer Admiral
 Takuma Hidaka (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Tomoki Hidaka (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Toshitaka Hidaka (1930–2009), japanischer Ethologe und Sachbuchautor
 Hidaka Usaburō, japanischer Fußballspieler